Иако су игре део одрастања и основног образовања деце, учење кроз дигиталне игре је нов приступ у области учења. У потрази за новим местом за универзитет, играње је постало нови облик интерактивног садржаја. Оно што ће мотивисати и активирати данашње генерације ученика, су едукативне дигиталне игре које би могле постати мост између садашњег начина учења и учења и будућих приступа учењу. Дигиталне игре се користе за учење, вежбање, учење, мерење знања и развијање вештина. Њихово коришћење развија код детета интерактиван рад (појачава знатижељу, развија међусобну помоћ, контролу исправности и похвале за тачност), као и навике индивидуалног, али и групног рада.

Квалитетне дигиталне игре морају бити осмишљене тако да симулирају школске ситуације (вежбање, испитивање, решавање задатака). Оне код ученика морају подстаћи активност, размишљање, памћење и брзину. Коришћење видеоигара и игара у образовне сврхе нуди разноврсност презентације знања и тако ствара могућност примене знања у виртуалном свету, на тај начин подржавајући и олакшавајући процес учења. Игре имају високу присутност у неформалним сегментима учења. Нажалост, у редовном образовању игре још увек се посматрају као неозбиљна активност и потенцијали игара за учење остају неоткривени.

Многи научници су изјавили да би рачунари могли да се користе као сазнајни алат за учење, па су у главним цртама приказали мноштво других потенцијалних користи које пружа учење помоћу рачунара. Све више расте потреба за све веће интерактивности, уграђене у материјале за учење. Постоји јасна потреба за понудом мноштва различитих презентација знања и стварањем могућности за примену тог знања у виртуалном свету, на тај начин подржавајући и олакшавајући процес учења. Како би се то постигло, неопходно је пружити сложену интерактивност нивоа, стимулисати корисничку активност и применити различите интерактивне концепте као што су интерактивност преко објеката, линеарну интерактивност, предоџбену интерактивност, интерактивност преко хиперлинкова и контекстуалну интерактивност без урањања у виртуални свет, као и привидну интерактивност са урањањем у виртуални свет.

Учење кроз дигиталне игре може се применити као додатна опција уз предавање у учионици. Намера учења кроз дигиталне игре је узети у обзир нове начине организовања наставе помоћу информатичке и комуникацијске технологије и истовремено пружити ученицима могућност стицања знања и способности, касније потребне у пословном свету. Помоћу дигиталних образовних игара, ученици би требало да буду у могућности да примене познавање чињеница, стекну искуства у виртуелном свету који касније може обликовати њихово понашање и директно утиче на њихово размишљање.

Дигиталне игре у образовању прилагођавају се потребама корисника (ученика), њиховим предзнањима и интересима, обезбеђују тренутну повратну информацију о нивоу оствареног успеха и могу допринети развоју нових метода учења, учења и разумевања.

Модел учења кроз игру 
Главна карактеристика образовне игре је чињеница да је образовни садржај повезан са карактеристикама игре. Игра би требало да мотивише ученика да понавља циклусе унутар контекста игре.

У току играња игре, тј. у току њеног понављања очекујемо да ученик показује понашање засновано на сазнајним и емоционалним реакцијама које произлазе из повезаности са игром и повратним информацијама о нивоу оствареног успеха у игри. Повратна информација мотивише ученика да уложи више напора, да се усредсреди на задатке и да истраје. Уколико повратна информација константно показује да је циљ постигнут игра се сматра превише лаком и мотивација опада. Да ли је игра забавна, динамична, занимљива је стварни суд играча игре (ученика).

Мишљење о утицају (значају) игара за учење 
Ако посматрамо игре у контексту учења, у разлици од активности само за слободно вријеме, разликује се ученичка и наставничка перспектива кориштења игара за учење. Са становишта ученика, коришћење игре за учење може имати различита значења, нпр. учење и забава, суочавање са изазовом и постизање бољих резултата, тестирање различитих улога, развијање способности експериментисања и посматрање резултата, способност изражавања осећаја, размишљање о одређеним конфликтним ситуацијама, итд.

Интервјуишући групу ученика о коришћењу игара за учење, изражена су различита мишљења.

"Моје познавање енглеског језика потиче од играња игре Monkey Island, а не са часова енглеског", тврди један од студената информационог дизајна, расправљајући о учењу кроз игре и могућим користима. "Не бих могао замислити да учите онолико енглеског, играјући само образовну игру, то би било више „учење, а мање разонода ".

Играње авантуре код мене је подстакло развој вештина уочавања и умећа решавања проблема ", искуство је његовог колеге.

Интервјуишући групу наставника о коришћењу игара за учење, изражена су различита мишљења. "То је немогуће. Игра је игра и нема везе са образовањем. Образовање је озбиљна ствар, игре немају ништа са стварношћу. Игре нису поуздане, а ми и наше образовање захтевамо поузданост. " Други наставници су изјавили: "У нашој настави користимо рачунаре и наставне медије у игри. Већина ученика је очарана; интерактивност, симулације, графички прикази, причање прича, мешање стварности и фикције, играње улога, такмичења, ... Допуштене су грешке. На тај начин они постају активни учесници. "..." Могу се одморити, вратити након два-три сата и наставити, још увијек глади новог знања, независно од времена. Желео бих да их могу једнако активирати на својој настави. "

Игре се могу користити и за лични развој, за побољшање самопоуздања играча тј. ученика. Људи са посебним потребама дигиталних игара могу пружити прилику да искусе свет на начин који већина нас узима здраво за готово. У студији ученика са церебралном парализом, коју је провео [Кеарнеи 2005], утврђено је да интервјуисани учесници нису били заинтересовани за игре за учење, нити игре посебно дизајниране како би им помогло учити или прилагодити околини. Они су желели играти видео игрице које су симулирале окружење које други узимају здраво за готово.

Класификација дигиталних игара 
Постоје многе различите дигиталне игре које могу да се користе у контексту учења. На основу њихове примене у образовне сврхе извршена је њихова класификација на девет категорија дигиталних игара:
Авантуристичке игре / игре портаге;
Игре симулације;
Игре за размишљање;
Акционе игре;
Стратегија у реалном времену;
Игре играња улога;
Масивно вишеиграчка игра играња улога;
Игре виртуалне реалности и
Мешовите игре

Авантуристичке игре / игре потраге су засноване на сценарију који одговара филму или роману. Да би играч напредовао требало би да реши неки проблем, да пронађе неки предмет, да га користи на одговарајућем месту ... ове игре захтевају од играча концентрацију, способност играча да се сналази у времену - простору, развијену способност за доношење одлука ... Потребно је да задаци у игри буду усклађени са наставним планом и програмом.

Игре симулације - циљ симулације је да прикаже могућу стварну ситуацију у којој се одређени параметри могу мењати. Тако се ствара проблемска ситуација коју ученик треба решити. Игра симулације подстиче ученике на анализу. На пример, игра SimEarth (www.simcity.com) се може применити као симулација у области екологије.

Игре за размишљање - се базирају на интелектуалном напору који ученик треба уложити (шах, игра меморије, монопол ...)

Акционе игре - подстичу рефлексе играча. Овој групи припадају игре прецизности (голф, тенис, билијар); платформске игре (играч прелази платформу на платформу да избјегне опасност - Супер Марио); игре пуцања (играч уништава непријатеље који се појављују на екрану). Ове игре побољшавају способност играча и његову прецизност и моторичке вештине.

Стратегија у реалном времену - игра у којој се не игра на потезима већ у реалном времену ( Civilization V - 2010).

Игре играња улога - у овој игри играч преузима улогу ликова и пролази кроз игру путем нарације, односно интеракције са осталим рачунарски вођеним ликовима (SimCity - www.simcity.com).

Масивно вишеграчка игра играња улога - ова игра карактерише истраживачка компонента и могућност сарадње између играча.

Игре виртуелне реалности - подразумевају употребу посебних опреме (кациге, дисплеј, сензорске глове). Све ове компоненте су повезане са централним рачунарским системом који омогућава уласком у 3Д димензионални свет.

Мешовите игре - су све присутније на тржишту дигиталних игара (Civilization).

Дигиталне игре у настави 
Од најранијег узраста деца уче кроз игру. Игре су забавне, мотивишуће и окупирају пажњу у потпуности. Често се проводе сати и сати играјући неку игру док се она не савлада у потпуности. Без обзира што је у питању игра у природи, друштвена игра намењена игрању у кући или игра на рачунару, без обзира што већина игара нема едукативну намену, играњем се увек учи: нови подаци се сазнају, усвајају се нове вештине, развија се друштвеност и начин мишљења.

Кроз игру деца откривају своје могућности, развијају способности и вештине, стичу искуства, уче и стварају. Игра подстиче машту и креативност. Деца уживају у игри, што их мотивише за учествовање, а позитивно расположење се преноси и на учење. Игра је ученицима најзабавнији облик учења. Знање стечено кроз игру је трајније од знања стечених на неки други начин.

Педагози су уочили могуће предности игре као облика учења:
врло је лако постићи највећу могућу концентрацију пажње;
емотивни став деце према игри је позитивнији него према "озбиљном" учењу;
активност деце у игри већа је него у другом облику учења;
у игри се деца мање уморе него код озбиљног рада;
игра повећава мотивацију, интерес, изазива већу пажњу, те учење чини занимљивијим;
учење и памћење чињеница једнако је у игри као и у коришћењу текста или излагања, али је појединим испитивањима установљено да је игра још ефикаснија;
научене садржаје деца дуже памте и лакше примењују оно што науче у игри;
игре симулације позитивно утичу на осећај контроле околине и властите судбине, јер ученик тако може добити вредно искуство, што на други начин није могуће.

Међутим, коришћење игара у наставном процесу захтева велико ангажовање наставника. Наставници морају знати зашто уводе неку игру у наставу и шта желе том игром постићи. Да би се игре користиле најважније је упознати ученицима унутар једног одељења. Игра прилагођена слабијим и просечним ученицима ће често бити прелагана и незанимљива бољим ученицима, док ће игрица прилагођена бољим ученицима бити претешка слабијим ученицима, и они је једноставно неће моћи пратити. Како би игра била што динамичнија, задаци не би требало да буду предугачки, треба проценити колико ће времена трајати, а да не постане досадна. Уколико су добро одабране, игре у настави мотивишу ученике на учествовање и у потпуности окупирају њихову пажњу. Игре морају бити прилагођене и интересовању ученика: различите игре се користе за различите узрасте и различите наставне предмете. Игре у настави могу се користити за понављање и утврђивање градива или као мотивација за обраду новог материјала. Дигиталне игре имају велику могућност мотивације ученика: ученицима су блиске и прихваћене још од најранијег периода.

Учење кроз дигиталне игре може бити допуна предавању у учионици. Ученицима употреба игара за учење може представљати и учење и забаву, суочавање са изазовом и приликом за постизање бољих резултата, тестирање различитих улога, развијање способности експериментисања, способност изражавања сензације, као и размишљање о одређеним конфликтним ситуацијама. Кроз игру наставници могу дати увод у нову тему учења, чиме се повећава интересовање ученика или као додатна активност за многе друге сврхе, нпр. за стварање сложених могућности учења, повећање мотивације ученика, или као други начин интеракције и комуникације. Игре можемо користити за понављање, усвајање различитих нових садржаја, утврђивање. Могу се користити за индивидуални рад, рад у паровима или групни рад. Квалитетне дигиталне игре морају бити састављене тако да симулирају школске ситуације (вежбање, испитивање, решавање задатака). Оне код ученика морају подстаћи активност, размишљање, памћење и брзину. Игра на рачунару мора бити дозирана и мора позитивно утицати на способност мишљења, закључивања, решавања проблема, као и способности усмеравања у новим ситуацијама. Учење и рад на рачунару су корисни за децу. Зато их треба усмерити на игре образовног типа, у којима се на забаван начин вежба опажање, брзина закључивања, читање и слично.

Коришћење дигиталних игара у настави показало се веома мотивационо. Већина ученика активно учествује на часу, а међу ученицима влада позитивно такмичење. Искуства показују да са дигиталним играма ученици много лакше приступају учењу, дуже време активно уче, теже бољим резултатима и мање одустају ако не постигну жељени резултат. Ипак, да би дигиталне игре биле прихваћене међу ученицима, оне морају бити много више од "строгог вежбања умотаног у леп дизајн" (Пренски, 2005). У свом чланку "Дигиталне игре у образовању", Дарен Нонис (2006)( “Digital Games in Education”, Darren Nonis 2006) наводи карактеристике које треба имати добра едукативна дигитална игра:

 јасни циљеви и задаци
 могућност примене наученог
 мисао која води ученике је “знање је моћ”, тј. играч може напредовати кроз игру само ако има тражено знање
 омогућава ученицима стицање искуства
 знање се стиче напретком кроз игру
 дуж целе игре осигурана је јасна и готово тренутна повратна информација која потпомаже стицање и учвршћивање знања
 садржи неки облик сарадње међу ученицима
 поставља изазове пред ученике који их воде до ивице властитих способности
 привлачна је визуелно и звучно како би задржала ученикову пажњу.

Укратко, дигиталне игре у настави морају развити креативност ученика, бити подстицајне и мотивационе. Можда је баш тако тешко наћи добру едукативну дигиталну игру.

Примери дигиталних игара у настави 
Постоји велики број игара које се могу употребити у образовању. За избор дигиталне игре је значајно да знамо које су нам врсте игара доступне, како да их идентификујемо и проценимо. Све податке о актуелним дигиталним играма и њиховим произвођачима можемо пронаћи у специјализованим часописима и web сајтовима.

Припремајући овај рад на интернету сам пронашла неколико сајтова са занимљивим дигиталним играма које се могу користити у млађим разредима. На пример, једна од њих је едукативна дигитална игра за учење математике. Игра је осмишљена као путовање кроз планете – уколико ученик тачно реши три задатка стиче право да пређе на другу планету, а уједно прелази и на захтевнији ниво. Игра је временски
ограничена. Ученик добија три понуђена одговора и бира онај за који сматра да је тачан кликом миша на њега. Игра је готова када истекне време или ученик пређе свих пет нивоа.

Занимљива је и дигитална игра за учење природе и друштва, Упознајмо дрвеће. Ова дигитална игра је замишљена као игра меморије. Задатак ученика је да споје парове одговарајућег дрвећа и на тај начин освајају бодове и прелазе на следећи ниво. Ова игра се може користити као мотивација у уводном делу часа или као повратна информација у завршном делу.

На интернету се могу пронаћи и многе друге дигиталне игре које помажу у учењу страних језика, правописа и граматике матерњег језика, музичке културе итд.

Све су оне маштовите, пуне изазова и код ученика изазивају знатижељу, па их тако мотивишу да уче.

Осврт на тему 
Дигиталне игре доносе низ образовних предности. Оне развијају когнитивне и моторичке способности, помажу у унапређењу примене информационо комуникацијске технологије. Могу се користити за учење чињеница, решавање сложених проблема. Повећавају креативност. Посебно су корисне за извођење огледа који могу бити опасни у стварном животу, као што је употреба опасних хемикалија. Дигиталне игре помажу у расправи о темама које могу бити табу, као што су загађење околине, претње, сексуално здравље или насилничко понашање. Играње је учење и једна од главних предности дигиталних игара је њихова способност да ученици уче у изазовном окружењу, где могу направити грешке и учити радећи. Дигиталне игре развијају сарадњу између корисника, тако што учесници деле информације и уче једни од других. Играње може имати умирујући учинак на учеснике који, као и у другим забавним активностима (нпр. гледање филмова), осећају широк опсег емоција, али у сигурним и контролисаним условима. Емоције које доживљавају током игре могу варирати кроз радост, саосећање, љутњу, фрустрацију или тријумф. Крајње је време да прилагодимо образовну структуру и васпитне приступе деци новог доба који су навикли на велику брзину, истовремено извођење више задатака, случајан приступ, активности, повезаност, забаву и маштовитост. Игре позитивно утичу на способност мишљења, закључивања, решавања проблема, креативност и интелигенцију, односно способност сналажења у новим ситуацијама. Игре омогућавају истраживање ученика и буде радозналост код играча који се налазе у различитим улогама. Дете се учи носити са стресом, а нарочито сопственим неуспехом и тако постаје емоционално интелигентније и компетентније.

Оно што треба истаћи је да деца стварно са пуно воље и уживања учествују у таквим играма, као и атмосфери која се ствара током њих. Усхићење, ентузијазам и пожртвованост коју они показују у моментима када желе да победе, насмејана лица и задовољство које излази из њих су стварно показатељи колико уживају и воле овакве активности. Посебно су заинтересовани за игре које подразумевају физичку активност. Кроз игре у којима дете игра са другом децом, оно учи да ради у групи, да преговара и решава конфликте. Веома је важно схватити да је игра значајна за дечји развој, колико и ментални рад и учење. Кроз игру деца такође откривају свет око себе, сазнају, уче нове ствари, али и социјализују се, уче да сарађују, да се поставе, поштују друге ставове и одлуке. Имајући то у виду, часови СуанПан менталне аритметике као саставни део својих часова имају драму на часу, којом се ове две активности комбинују и утичу на правилан развој детета.

Референце

Литература 
 Мандић Д., Ристић М. (2017). Образовање на даљину. Београд. Учитељски факултет
 Маравић, Ј. (2007). Игра у настави. Портал за школе. http://www.skole.hr/nastavnici/strucni-suradnici?news_id=405.
 Немет, М. (2007). Деца данашњице - дигитални урођеници. Удруга спужва.
 Нонис, Д. (2006). Дигиталне игре у образовању.http://edulab.moe.edu.sg/edulab/slot/fm3_posts/ah01/74fedb633_u5891.pdf
 Пренски, М. (2005). Дигитални урођеници, дигиталне новости: Размишљају ли стварно другачије? Едупоинт, 40 (В).http://www.carnet.hr/casopis/40/clanci/3.
 Дијете и школа. Игра је ефикасан облик учења (2006). Просвјетни рад број 3-4http://prosvjetnirad.cg.yu/broj3-4_06g/05.htm.
 Пренски, М. (2006). Дигитални урођеници, дигиталне новости: Размишљају ли стварно другачије? Едупоинт часопис.http://www.carnet.hr/casopis/32/clanci/2.
 Пивец, М. (2006). Игра и учење: Потенцијали учења кроз игру, Едупоинт часопис https://web.archive.org/web/20180206131518/http://edupoint.carnet.hr/casopis/49/clanci/1#top